Roland har flere betydninger:

 Grev Roland – markgreve af Bretagne i 700-tallets og kendt som helten i Rolandskvadet
 Rolandstatuen – en statue på markedspladsen foran rådhuset i Bremen med Grev Roland

 personer med fornavn Roland
 Roland Barthes – en fransk litteraturkritiker, litteratur- og socialteoretiker
 Roland Emmerich – en tysk filminstruktør
 Roland Freisler – en fremtrædende og berygtet nazi-dommer
 Roland Koch – tysk politikere og delstatsministerpræsident
 Roland Olsen – dansk atlet
 Roland Ratzenberger – Formel 1-kører fra Østrig
 Roland Schütt – en svensk forfatter

 steder
 Roland, Iowa, USA
 Roland, Manitoba, Canada
 Roland, Oklahoma, USA

 andet
 Roland (virksomhed) – japansk virksomhed som producerer musikinstrumenter
 Roland (cykelhold) – et cykelhold